Стежко — фамилия:

 Стежко, Виталий Юрьевич (род. 1997) — российский футболист.
 Стежко, Станислав Андреевич (1938—2012) — украинский советский партийный деятель.